Гусаров Геннадій Олександрович (1937) — радянський футболіст.
 Гусаров Сергій Миколайович — ректор Харківського національного університету внутрішніх справ, народний депутат України V і VI скликань,

Див. також 
 Гусарова
Російські прізвища